Bassel Zakaria Jradi (ur. 6 lipca 1993 w Kopenhadze) – libański piłkarz duńskiego pochodzenia, grający na pozycji ofensywnego pomocnika. W sezonie 2020/2021 występuje  w klubie Hajduk Split.

Występy ligowe i pucharowe

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 Bassel Jradi na oficjalnej stronie Libańskiego Związku Piłki Nożnej
 Bassel Jradi na oficjalnej stronie Duńskiego Związku Piłki Nożnej

Duńscy piłkarze
Reprezentanci Libanu w piłce nożnej
Piłkarze Akademisk BK
Piłkarze Strømsgodset IF
Piłkarze Lillestrøm SK
Piłkarze Hajduka Split
Ludzie urodzeni w Kopenhadze
Urodzeni w 1993